La Steppe peut faire référence à :
 La Steppe, une nouvelle d'Anton Tchekhov parue en 1888;
 La Steppe, un film d'Alberto Lattuada, d'après la nouvelle de Tchekhov, sorti en 1962 ;
 La Steppe, un film soviétique réalisé par Sergueï Bondartchouk, sorti en 1977 ;
 La Steppe, un téléfilm de Jean-Jacques Goron, d'après la nouvelle de Tchekhov, diffusé en 1982.